Бистриця — швидкий, шумний потік річки; місце з порогами, де вода тече швидко
 «Бистриця» — українське коломийсько-станіславське видавництво початку 1920-их років

Бистриця — річка, належить до басейну Іонічного моря

Бистриця — село, Благоєвградська область

Бистриця — річка, притока Вепру

Бистриця — село, Орічівський район, Кіровська область

Бистриця — річка, притока Серету
 Бистриця — річка, притока Сомешул-Маре
 Бистриця — місто, регіон Бистриця-Несеуд

Бистриця — річка, права притока Грона, в окрузі Банська Бистриця.

Бистриця — річка в Івано-Франківській області, притока Дністра
 Бистриця — річка у Чернігівській області, притока Трубежа
 Бистриця — село, Закарпатська область, Мукачівський район
 Бистриця — село, Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Бистриця — село, Львівська область, Дрогобицький район
 Бистриця — село, Хмельницька область, Віньковецький район

 Бистриця — колишня назва села Бистриця-Гірська Дрогобицького району Львівської області
 Бистриця — колишня назва села Підгір'я Богородчанського району Івано-Франківської області

Див. також 
 Бистриця Тисменицька
 Бистриця-Гірська
 Банська Бистриця
 Загорська Бистриця
 Бистшиця-Клодзька
 Бистшиця, Бистршиці